Staff – in ambito militare, un organismo incaricato di assistere e consigliare un dirigente

Persone
 Hanne Staff (1972) – orientista norvegese
 Jamie Staff (1973) – ex pistard britannico
 Leopold Staff (1878-1957) – poeta e filosofo polacco

Altro
 J.C.Staff – studio di animazione giapponese
 Jack Staff – super eroe britannico creato dal fumettista Paul Grist